Iubarenicala fischeri är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello, Bracchi och Solis-Weiss 2003. Iubarenicala fischeri ingår i släktet Iubarenicala, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fischeri